Andrés Miguel de Sajonia-Coburgo-Gotha, duque de Sajonia (en alemán su nombre completo es: Andreas Michael Armin Siegfried Friedrich-Hans Hubertus Prinz von Sachsen Coburg und Gotha); nacido el 21 de marzo de 1943, es el jefe de la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha desde 1998. Es nieto del duque Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha, el último de los duques reinantes. Recibe el tratamiento de Alteza.

Temprana edad 
El príncipe Andrés nació en el Castillo de Casel, actual municipio de Casel-Golzig del Distrito de Dahme-Spreewald incluido dentro del actual estado federal de Brandeburgo, en la región geográfica de Baja Lusacia; hijo del príncipe Federico Josías de Sajonia-Coburgo y Gotha y de la condesa Victoria-Luisa de Solms-Baruth, sus padres se divorciaron en 1946. En 1949 se mudó a Nueva Orleans en los Estados Unidos donde pasó su infancia junto a su madre y al segundo marido de esta, Richard Whitten.

Se volvió heredero natural a la jefatura de la casa ducal el 6 de marzo de 1954, cuando su padre se volvió el jefe. Desde la edad de 16 hizo visitas regulares a Alemania en preparación para su futuro rol como jefe de la casa ducal, retornando permanentemente en 1965. Completó su servicio militar entre 1966 y 1968 en el Batallón de Reconocimiento Blindado N° 6 con base en Eutin, en el estado alemán de Schleswig-Holstein. Después de dejar el ejército entrenó como comerciante de madera en Hamburgo desde 1969 a 1971.

Jefe de la dinastía 

El príncipe Andrés accedió a la jefatura de la dinastía al acaecer la muerte de su padre el 23 de enero de 1998. A pesar de que el príncipe Andrés es el descendiente dinástico masculino mayor del príncipe Alberto no es heredero de los títulos británicos —suspendidos— de su abuelo (ducado de Albany, condado de Clarence y baronía de Arklow); en su lugar el príncipe Humberto Alexis de Sajonia-Coburgo y Gotha heredaría el ducado, como heredero masculino del último duque de Albany, por intermedio de su abuelo el príncipe heredero Juan Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha. Juan Leopoldo fue el hijo mayor y heredero del ex duque de Albany, pero, al casarse desigualmente, tuvo que renunciar a sus derechos dinásticos a Sajonia-Coburgo y Gotha.

En 2006 el príncipe Andrés creó la Orden de la Casa Ducal Sajo-Coburgo-Gothense que está basada en la extinta Orden dinástica Sajo-Ernestina. El príncipe Andrés posee la doble nacionalidad alemana y británica, y es primo hermano del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia; siendo a su vez padrino de la hija menor del monarca, la princesa Magdalena de Suecia, duquesa de Hälsingland y Gästrikland.

El príncipe Andrés es dueño del Castillo de Callenberg en Coburgo, del Castillo de Greinburg en Grein, (Austria) y el  Castillo de Walterskirchen (Baja Austria). Él mismo gestiona las propiedades de la familia que incluyen granjas, bosques y bienes raíces.

Matrimonio y descendencia 
En Hamburgo el 31 de julio de 1971, Andrés contrajo matrimonio con Carina Dabelstein (n. en Hamburgo, el 16 de julio de 1946), hija de Adolfo Guillermo Martín Dabelstein, fabricante y comerciante, y de su esposa Irma María Margarita Callsen. El matrimonio, aunque desigual, no es morganático, y fue autorizado por el padre de Andrés. Ellos tuvieron tres hijos quienes heredaron los tratamientos y títulos ducales, ellos son:

 Princesa Estefanía Sibila de Sajonia-Coburgo y Gotha (n. en Hamburgo, el 31 de enero de 1972). Terapeuta de liberación muscular para perros y caballos. Casada civilmente con Jan Stahl, ingeniero de BMW, en el Castillo de Friedenstein el 6 de julio de 2018 (boda religiosa el de 7 de julio de 2018 en la Iglesia de San Mauricio, en Coburgo.
 Humberto Miguel, príncipe heredero de Sajonia-Coburgo y Gotha (n. en Hamburgo, el 16 de septiembre de 1975), el heredero natural a la jefatura de la dinastía. Casado civilmente con Kelly Jeanne Rondesvedt el 21 de mayo de 2009 en Coburgo y religiosamente el 23 de mayo de 2009 en el Castillo de Callenberg. Tienen tres hijos.
 príncipe Alejandro Felipe de Sajonia-Coburgo y Gotha (n. en Coburgo, el 4 de mayo de 1977).

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Gran Maestre de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia (Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha).
Extranjeras 
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/2016).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web de la Familia Ducal (inglés)
 Sitio web del Castillo de Callenberg (inglés)
 Sitio web del Castillo de Geinburg (inglés)

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Duques de Sajonia-Coburgo y Gotha
Grandes maestres de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Personas de la Provincia de Brandeburgo